Flower se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Henry Flower
 R.J. Flower